Лига Ирландии 1939/1940 () — 19-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Шемрок Роверс» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1939/1940
Ирландия
Ирландия
1939 год в Ирландии
1940 год в Ирландии